Pilion (schiereiland), een Grieks schiereiland
 Pilion (berg), een berg in Griekenland